Dobová hora je název více míst:

 Dubová hora (Brdy) (627 m) – kopec v Podlesí v okrese Příbram
 Dubová hora (Brdy, 639 m) (639,2 m) – vrchol v Brdech, severozápadně od Věšína v okrese Příbram
 Dubová hora (Polomené hory) (397 m) – vrch v okrese Česká Lípa
 Dubová hora (Švihovská vrchovina) (408 m) – kopec v Radyňské pahorkatině, jihozápadně od Litic v okrese Plzeň-město
 Dubová hora (Kunratice u Cvikova) (405 m) – kopec v okrese Česká Lípa
 Dubová hora (Ralsko) (321 m) – kopec u zaniklé osady Strážov, dnes na západním okraji katastru města Ralsko (u obce Břehyně) v okrese Česká Lípa
 Dubová hora (okres Prešov) (763 m) – hora a přírodní rezervace na Slovensku

Podobné názvy 
 Horní Dubová Hora – část města Dubá v okrese Česká Lípa
 Dolní Dubová Hora – část obce Tuhaň v okrese Česká Lípa
 Dubový vrch (Ralská pahorkatina) – kopec u obce Břehyně v okrese Česká Lípa